Мурад Ибрахим започва футболната си кариера в Ботев 2002. От 2013 година играе за Пирин (Гоце Делчев).

Статистика по сезони

Източници

Външни препратки 
 Статистика за Мурад Ибрахим на сайта Plovdiv24.bg
 Профил на Мурад Ибрахим в сайта soccerway

Български футболисти
Български футболисти от Македония
Родени през 1987 година
Футболисти на Пирин (Гоце Делчев)
Футболисти на Оборище (Панагюрище)
Футболисти на Любимец
Футболисти на Монтана
Родени в Гоце Делчев
Футболисти на Спартак (Пловдив)
Българи от турски произход